Hellas es la transliteración del nombre en griego de Grecia, pero también puede referirse:
 Hellas (personificación), una alegoría nacional de Grecia.
 Hellas Planitia, llanura en el hemisferio Sur del planeta Marte.
 Hellas Verona Football Club, club de fútbol de la ciudad italiana de Verona.
 Hellas Gent, uno de los antiguos nombres del club belga de baloncesto BC Gent.
 SC Hellas Magdeburg, club acuático alemán en la ciudad de Magdeburgo.
 SoIK Hellas, equipo deportivo sueco con sede en la ciudad de Estocolmo.
 South Melbourne Hellas, antiguo nombre del club de fútbol South Melbourne Football Club, con sede en Melbourne, Australia.
 Viking Hellas, aerolínea chárter privada con sede en Atenas, Grecia.